Bortolussi ist der Familienname folgender Personen:

 David Bortolussi (* 1981), italienischer Rugby-Union-Spieler
 Maurizio Bortolussi (* 1968), italo-kanadischer Eishockeyspieler

Siehe auch:
 Bortoluzzi